La brise de mer est un vent de la mer vers la terre, un cas particulier du régime de brise.
 Le Brise de mer est un bar de Bastia en Haute-Corse situé sur le vieux port qui donna son nom à un groupe de criminalité organisée corse appelé gang de la Brise de mer.
 Le "Brise de mer" est le nom d'une série de voiliers.